Baza Techniczno-Magazynowa UMK w Toruniu – dawne Koszary Forteczne Oddziału Karabinów Maszynowych nr 4, obecnie Baza Techniczno-Magazynowa w Toruniu.

Lokalizacja 
Baza znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany, na terenie miasteczka uniwersyteckiego, u zbiegu ulic: Okrężnej i Wileńskiej, w sąsiedztwie pętli tramwajowo-autobusowej.

Historia 

W latach 1901-1914 istniały tu Koszary Forteczne Oddziału Karabinów Maszynowych nr 4. Po I wojnie światowej, w 1920 roku, po wprowadzeniu do Torunia polskiej administracji, na ich terenie urządzono stajnie, tzw. szpital dla koni. Były one zapleczem dla sąsiedniego stadionu wojskowego, na którym ujeżdżano konie. 

Po 1960 roku dawny kompleks koszarowy przejął nowo powstały Uniwersytet, lokując w tym miejscu swoją Bazę Techniczno-Magazynową. W 2014 roku, podczas budowy linii tramwajowej na Bielany, budynki w zachodniej jej części zostały rozebrane, a w ich miejscu ułożono torowisko tramwajowe. Miasto w ramach umowy z uniwersytetem wybudowało w zamian nowy budynek gospodarczo-magazynowy, portiernię oraz ogrodzenie.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu

Przypisy

Bibliografia 
 Mila: Geschichte der Bekleidung und Ausrüstung der Königlich Preußischen Armee in den Jahren 1808 bis 1878. Berlin 1878.

Budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Budynki przemysłowe i magazynowe w Toruniu
Wojsko w Toruniu
Toruń